Jennes ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Jennes (* 1997), österreichischer Eishockeyspieler
 Karl Jennes (1852–1924),  deutscher Glasmaler
 Hans Jennes (1910–1990), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (KPD)

Siehe auch:
 Jenness